Monzenbach bezeichnet:

 Monzenbach (Aar), nördlicher Nebenfluss der Aar (Dill)
 Monzenbach (Wüstung), wüst gefallene ehemalige Siedlung zwischen Seelbach und Oberscheld im Lahn-Dill-Kreis
 Monzenbach (Adelsgeschlecht), dort ansässiges, aber wohl schon im 14. Jahrhundert ausgestorbenes oder abgewandertes Geschlecht Niederadliger